Сан Педро де лас Флорес има више значења:

 Сан Педро де лас Флорес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Педро де лас Флорес, Ла Луз дел Тигре (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Педро де лас Флорес (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику